Meisental steht für:
 Meisental (Haardt), Tal im Gebirgszug Haardt (Pfälzerwald) bei der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Meisental (Langenfeld), Flurstreifen in der Stadt Langenfeld (Rheinland), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Meisatal
 Meisenthal